Family (britanski glazbeni sastav), aktivan 1966. – 1973. 
Family (španjolski glazbeni sastav), popularan 1990-ih
The Family, Princeov sastav
Family (sastav Willieja Nelsona)
The Family, urbani gospel sastav Kirka Franklina

 Family (Igniteov album)
 Family (album LeAnn Rimes)
 Family (Le Loupov album)
 Family (album May J. )
 Family (album Noah Gundersen )
 Family (album Think About Lifea)
 The Family (album The Familyja)
 The Family (Mashmakhanov album)
 The Family, album sastava Satchel